Příjmení Vinař nese více různých osobností:

 Čeněk Vinař (1835–1872) – český varhaník a hudební skladatel
 Valda Vinař (1918–1981) – esperanstský režisér, básník a spisovatel
 Vincenc Vinař (1876–1915) – rakouský a český politik